

Покровський сільський округ — сільський округ, Атбасарський район, Акмолинська область
 Покровський сільський округ — сільський округ, Денисовський район, Костанайська область
 Покровський сільський округ — сільський округ, Єсільський район, Північно-Казахстанська область